Pseudo-Magma steht für:

 Pseudo-Magma, eine algebraische Struktur in der Mathematik
 Pseudo-Magma (Geologie), ein magma-ähnliches, breiiges Gemisch aus hochheißem Wasser und Gesteinsgranulat, das ähnlich wie Magma aus einem Vulkan unter hohem Druck explosionsartig aus Erdspalten herausgeschleudert wird